Сентлйоринц () — місто в медьє Бараня в Угорщині. Місто займає площу 27,80 км², на якій проживає 7258 жителів.

Міста Угорщини
Населені пункти Барані